Landesregierung Peter Mohr Dam bezeichnet mehrere Regierungen der Faröer:
 Landesregierung Peter Mohr Dam I (1959 bis 1963)
 Landesregierung Peter Mohr Dam II (1967 bis 1968)